Ligusticum albomarginatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Ligusticum albomarginatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
albomarginatum